Маткаримов — фамилия узбекского происхождения.

 Маткаримов, Мадамин Маткаримович (1918—1986) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Маткаримов, Аллам (1922—2004) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.
 Маткаримов, Фарход Камилович (1980) — узбекский тяжелоатлет-бодибилдер.

узбекские фамилии